Галрок (озеро, округ Кенора) — озеро в Канаде
 Галрок (озеро, округ Тимискаминг) — озеро в Канаде

Примечания